Strawberry kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Strawberry (Arizona)
Strawberry (Arkansas)
Strawberry (Californië)